Jaromír Dragan, slovaški hokejist, * 14. september 1963, Liptovský Mikuláš, Slovaška.

Dragan je večji del kariere branil za klub HK Košice v češkoslovaški oziroma slovaški ligi, skupno deset sezon. S klubom je v sezoni 1987/88 osvojil naslov češkoslovaškega državnega prvaka, v sezonah 1994/95 in 1995/96 pa naslova slovaškega državnega prvaka. Po sezono je branil še za kluba Slovan Bratislava v slovaški ligi in HC Zlín v češki ligi.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992, kjer je osvojil bronasto medaljo, za slovaško reprezentanco pa na štirih svetovnih prvenstvih, od tega dveh elitne divizije.

Statistika kariere 

|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 17
|
|
|
|
| 2
| 3.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 32
|
|
|
|
|
| 2.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 47
|
|
|
|
|
| 3.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
| 3.29
| .898
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 32
|
|
|
|
| 2
| 3.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 38
|
|
|
|
|
| 3.30
| .906
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Slovaška liga
| 93/94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Olimpijske igre
| 94
|
| 3
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo C
| 94
|
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.00
| 1.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Slovaška liga
| 94/95
|
| 34
|
|
|
|
| 4
| 2.42
| .921
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo B
| 95
|
| 7
| 7
|
|
|
|
| 1.93
| .885
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Slovaška liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
| 32
| 2.77
| .907
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovni pokal
| 96
|
| 1
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 7.00
| .741
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 5
|
|
|
|
|
| 3.43
| .908
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Slovaška liga
| 96/97
|
| 46
|
| 0
| 1
| 1
| 14
| 3.15
| .904
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 7
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.37
| '''.910
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Zlín
| Češka liga
| 97/98
|
| 5
|
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Slovaška liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
| 0
| 2.63
| .892
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Košice
| Slovaška liga
| 99/00
|
|
| 35
|
|
|
| 32
| 4.49
| .872
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam slovaških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Slovaški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Slovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Košice
Hokejisti HC Slovan Bratislava
Hokejisti HC Zlín